A címvédők Daniela Hantuchová és Fabrice Santoro voltak, előbbi nem indult ebben az évben, utóbbi az első fordulóban kiesett Amélie Mauresmo oldalán.

Kiemeltek

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett
 ALT = helyettes

Felső ág

Alsó ág

Külső hivatkozások 
 Sorsolás

V2